Меч коваля Людоти  — археологічна пам'ятка часів княжої доби Руси-України, прикрашений меч із написом. Меч датується Х — першою половиною ХІ століття. Меч був знайдений у 1890 році під час господарських робіт у селищі Хвощове (Фощевате), поблизу міста Миргород, Полтавської області. Зберігається у колекції НМІУ. Назву «Меч коваля Людоти» отримав у 1966 році на підставі висновків російського археолога Анатолія Кірпічнікова, який тратував напис на лезі як підпис майстра.

Дизайн 
Меч має дволезий клинок завдовжки 85,3 сантиметрів і 5 сантиметрів у ширину, з нетиповим руків'ям скандинавсько-прибалтійського типу і рельєфним зображенням чудовиська. Під час виготовлення меча були поєднані технічні навички каролінгських зброярів (напис) скандинавські (орнаментальний мотив, декорування) і класичні елементи майстрів Руси-України (тавро та форма руків'я з опущеним перехрестям).

Суперечність напису 
На одному боці, як стверджує популярна думка, міститься слово «коваль», на іншому — «людо..а», одна буква не збереглася, більшість професійних дослідників вважає, що це слово «Людота». Хоча деякі дослідники (зокрема Кірпічніков) переконані, що там написано слово «Людоша».

На думку Федора Андрощука, доктора історичних наук, генерального директора Національного музею історії України, напис зроблений латинськими літерами та нагадує кириличні лише через погану збереженість. Насправді там міститься напис із назвою відомої франкської зброярні: «ULFBERHT» або «INEGELDR».

Див. також 
 Меч Святослава

Примітки 

Експонати із зібрання Національного музею історії України
Військова історія Київської Русі
Мечі
Пам'ятки української мови